Кубок Норвегії з футболу 2021-22 — 115-й розіграш кубкового футбольного турніру в Норвегії.

Календар

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 вересня 2021

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 березня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 березня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 березня 2022

|}

1/4 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 березня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 березня 2022

|}

1/2 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 квітня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 квітня 2022

|}

Фінал

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Норвегії на soccerway 

2021-22
Норвегія
Норвегія
2021 у норвезькому спорті
2022 у норвезькому спорті